Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Yūdachi :
 le Yūdachi, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1906 et converti en mouilleur de mines en 1924 ;
 le Yūdachi, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1936 et coulé en 1942 ;
 le Yūdachi, un destroyer de classe Murasame lancé en 1958 et démoli en 1987.
 le Yūdachi, un destroyer de  lancé en 1997 et toujours en service.

Yūdachi